Степногорск — город в Акмолинской области Казахстана (в 255 км от областного центра — Кокшетау). Административный центр одноимённой городской администрации.

География 
Степногорск расположен в 185 км от областного центра Астаны и в 255 км к юго-востоку от Кокшетау. До середины восьмидесятых годов XX века город не изображался на картах, но на факт его существования в открытой печати указывало наличие футбольной команды «Химик» (Степногорск), выступавшей за Целиноградскую область Казахской ССР.

Климат 
Климат резко континентальный, засушливый. Весной характерна сухая ветреная неустойчивая погода с высокой дневной температурой воздуха и ночными заморозками. В летнее время над степными пространствами под влиянием интенсивного прогревания воздуха устанавливается безоблачная сухая, жаркая погода. Снежный устойчивый покров образуется обычно в середине ноября на срок 130–150 дней.В январе происходит заметное усиление морозов. Количество дней с морозами до - 25°С и ниже колеблется от 10–14, а в некоторые годы до 20 дней за месяц. Снежный покров достигает высоты 20–22 см. Весна наступает во 2-й половине марта и длится 1,5–2 месяца. Повышение температуры до 0°С происходит обычно в начале апреля. Средняя годовая температура + 1,3°С. Амплитуда колебаний температур 84°. Самая холодная зима наблюдалась в 1976—1977 гг.: до -44,4°С с ветром. Температурный рекорд лета – август 2002 года: +44°С. Самый сильный ветер зафиксирован зимой 1995 года — 28–34 м/сек при нулевой видимости. Степногорской метеостанцией зафиксировано полярное сияние, которое можно было наблюдать 14 и 16 марта 1989 года.

История 
Изначально это был «секретный» населённый пункт (ЗАТО), в разное время имевший «номерные» названия: Целиноград-25, Макинск-2. Причиной закрытости города был Целинный горно-химический комбинат (его основная специализация — переработка урановой руды), а также Степногорская научная опытно-промышленная база (на нём велась разработка и производство бактериологического оружия). В частности, в 1983—1987 гг. здесь работал К. Б. Алибеков, под руководством которого было налажено массовое производство боевого штамма сибирской язвы, а также испытывались другие образцы, в частности, оружейный «вариант У» вируса Марбург.

4 мая 1955 года постановлением Правительства СССР начато строительство Комбината № 4 (Северо-Казахстанский комбинат, с 1964 года — Целинный горно-химический комбинат), ориентированного на добычу урана и других химических элементов для ядерной индустрии.

Статус города получен в 1964 году. 3 июля 1964 года в административно-территориальное подчинение города Степногорска решением Целинного крайисполкома был передан посёлок Строителей (31 октября 1968 года посёлок был отнесён к категории посёлков городского типа с присвоением названия Заводской).

Первым акимом Степногорска в независимом Казахстане был Койшибаев Марат Советович. Решением акима Акмолинской области №30 от 11 марта 1997 года «Об изменении границ г. Степногорска, Алексеевского и Ерементауского районов» посёлки Бестюбе и Аксу Селетинского района были переданы в административно-территориальное подчинение города Степногорска.

Посёлок Володарское Кокшетауской области (расположение Рудоуправления №5 ЦХГК), посёлок Красногорский Есильского района (расположение Рудоуправления №4 ЦГХК), а также посёлок Заозёрный в Кокшетауской области (расположение Рудоуправления №3 ЦГХК) были выведены из административно-территориального подчинения г. Степногорска.

Из состава Селетинского района в административно-территориальное подчинение города Степногорска был передан Карабулакский сельский округ с селениями Коксал и Первомайка.

Решением 20-й внеочередной сессии Аккольского раймаслихата от 21 июля 1998 года сёла Карабулак и Коксал Богембайского сельского округа были переданы в административное подчинение города Степногорска.

10 сентября 1995 года Постановлением Акмолинского областного маслихата и главы Акмолинской областной администрации  №1-1V-14 из состава Ивановской сельской администрации Алексеевского района в административное подчинение города Степногорска было передано село Первомайка.

На основании постановления акимата Аккольского района от 1 апреля 2013 года №А-4/115 и решения Аккольского районного маслихата от 1 апреля 2013 года №С 16-1 «О внесении предложения по изменению административно-территориального устройства Аккольского района» Акмолинский областной маслихат решил и акимат Акмолинской области постановил передать село Кырык кудык Аккольского района в административное подчинение города Степногорска.

На основании постановления Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2013 года №455 «Об изменении административных границ районов и городов областного значения Республики Казахстан» акимат Акмолинской области и Акмолинский областной маслихат 8 мая 2013 года решили изменить границы города Степногорска и Аккольского района путём передачи земель Богенбайского сельского округа Аккольского района в административное подчинение города Степногорска.

В административном подчинении города Степногорска остаётся посёлок Шантобе Сандыктауского района (бывший Балкашинский район) Акмолинской области, где базируется Рудоуправление №1 Степногорского горно-химического комбината (бывший ЦГХК).

Административное деление 

Площадь территории, которая находится в подчинении городского акимата, составляет 2905 км² (земли сельскохозяйственного назначения — 1547 км²; земли населённых пунктов — 772 км²; земли промышленности, транспорта — 41 км²; земли лесного фонда — 55 км²; земли запаса — 490 км²). Площадь собственно города Степногорска — 15 836 га, в том числе площадь промышленной зоны — 8 690 га.

Численность населения на территории, которая находится в подчинении городского акимата, составляет 68 052 человека, в том числе:
 город Степногорск — 46 253,
 посёлок Аксу — 3 986,
 посёлок Бестобе — 6 754,
 посёлок Заводской — 3 916,
 посёлок Шантобе — 3 609, в его подчинении находится также село Новокронштадка; и посёлок Шантобе, и село Новокронштадка расположены на землях Сандыктауского района Акмолинской области в 450 км от города Степногорска,
село Карабулак
Богенбайский сельский округ, включает в себя села Богенбай и Байконыс
село Изобильное (в административном подчинении акимата города Степногорска с 2013 года, до этого в составе Ерейментауского района Акмолинской области),
село Кырыккудык (в административном подчинении акимата города Степногорска с 2013 года, до этого в составе Аккольского района Акмолинской области).

Население 

Население (2019), включая населённые пункты, входящие в состав городской администрации (городского акимата), — 67 857 человек, в том числе собственно город — 45 917 человека.

В городе Степногорске и подчинённых посёлках проживает свыше 70 национальностей.

Национальный состав (на начало 2021 года)>:
 казахи — 29 957 чел. (44,74 %)
 русские — 29 522  чел. (44,08 %)
 украинцы — 2 051 чел. (3,08 %)
 немцы — 1 862 чел. (2,78 %)
 татары — 1 252 чел. (1,87 %)
 белорусы — 397 чел. (0,66 %)
 поляки — 201 чел. (0,31 %)
 азербайджанцы — 163 чел. (0,24 %)
 чеченцы — 129 чел. (0,20 %)
 башкиры — 122 чел. (0,17 %)
 армяне — 95 чел. (0,14 %)
 молдаване — 78 чел. (0,12 %)
 корейцы — 81 чел. (0,11 %)
 марийцы — 77 чел. (0,11 %)
 ингуши — 77 чел. (0,10 %)
 удмурты — 49 чел. (0,07 %)
 мордва — 0 чел. (0,01 %)
 другие — 851 чел. (1,11 %)
 Всего — 66 964 чел. (100,00 %)

Промышленность 
Предприятия города производят золото, полиметалл (уран), молибден, железнодорожные подшипники и др. На промышленных предприятиях работают 11 тысяч человек.
 металлургическая

Степногорский горно-химический комбинат (ТОО «СГХК») - градообразующее предприятие. Гидрометаллургический завод (ГМЗ) комбината перерабатывает концентраты природного урана предприятий, входящих в структуру АО "Национальная атомная компания «Казатомпром». На заводе смонтирована и запущена в работу фабрика по переработке медно-молибденовой руды ТОО «Кызылту» производительностью до 1 млн тонн руды в год. С 2014 года рудник Шантобе находится на консервации,  в 300 км на запад от города Степногорска.

 горнодобывающая

Горно-металлургический концерн «Казахалтын» (ОАО «ГМК Казахалтын»). Производит золото.  Принадлежат ему три богатейших казахских рудника Аксу, Бестобе и Жолымбет. На руднике Аксу работает 2 шахты и обогатительная фабрика. На руднике Бестобе, который располагается в 80 км к северо-востоку от Степногорска, работают 4 шахты и обогатительная фабрика. В 2017-2018 годах дочерней компанией ТОО "Казахалтын Teсhnology" на рудниках Аксу, Бестобе и Жолымбет введены в эксплуатацию фабрики по переработке техногенных минеральных образований.

 машиностроительная

АО ЕПК Степногорск (Степногорский подшипниковый завод )
 ТОО «Целингормаш»
 ТОО «ЗГО» (Завод горного оборудования)
 химическая

Степногорский филиал ТОО «Astana-Nan Chemicals»
ТОО «СП СКЗ «Казатомпром»
ТОО «Нефтяной Дом «Астана-Ойл»
ТОО «Sаrеcо»
ТОО «Солодовый спиртзавод «АльфаОрганик» (ТОО "Биокорм")
ТОО «Агровит»
ТОО «Прогресс-Агро»
ТОО "ПрогрессСельхозхим"
ТОО "Biotron Group"

Сельское хозяйство 
В городе действуют тепличные комплексы:

ТОО «Тепличные Технологии Казахстана» (овощи, зеленные культуры, клубника, малина)
ТОО «Кунарлы» (розы, тюльпаны)
ИП "Овчинников" (грибы - шампиньоны, вешенки, грибные консервы)

Транспорт и связь 

Городской общественный транспорт Степногорска представлен городским электропоездом, а также автотранспортным предприятием ТОО «Степногорскавтотранс», автобусом и маршрутным такси.

Линия городского электропоезда Степногорск—Заводской имеет протяжённость 24 километра, 7 промежуточных станций, 4 штатных состава в обращении; время проезда — около 35 минут, принадлежит «Степногорск Темір Жолы» (Степногорская железная дорога).

Есть городской аэропорт с грунтовой ВПП. Ежедневно принималось 4-5 рейсов из Целинограда (ныне Нур-Султан). Рейсы выполнялись самолётами АН-24. Также был налажен авиарейс из Омска, который выполнялся два раза в неделю. Ныне аэропорт закрыт.

Услуги связи населению и промышленным предприятиям города предоставляются городским узлом телекоммуникаций, являющимся структурным подразделением Акмолинской областной дирекции телекоммуникаций Акционерного общества «Казахтелеком». С июля 2011 года абонентам сети предоставляются услуги цифрового телевидения с брендом iD TV. Уровень цифровизации городской и сельской сети телекоммуникаций Степногорского ГПУТ составляет 100%, на территории города функционирует  14 мультисервисных абонентских доступа, 7 городских и 4 сельских цифровых АТС. 100%  цифровизация сети - это высокая надежность связи, которая позволяет жителям города и поселков пользоваться широким спектром современных инфокоммуникационных услуг.

Строительство 
Строительная отрасль города представлена предприятиями: ТОО «СтройИнвестСтепногорск», ТОО «АвангардСтройСервис», ТОО «Eltex», ТОО «ПромстройСтепногорск», «МСУ-104».

Жилой фонд города Степногорска составляет 127,01 тыс. м². Жилых домов в г. Степногорске 281, квартир 20470. 5 заброшенных домов, 3 из которых — 9-этажные сооружения. В настоящее время ведётся активное восстановление заброшенных домов по государственной программе «Развитие регионов 2020».

Энергетика 
Единственным источником теплоснабжения является Степногорская ТЭЦ, обеспечивающим энергоресурсами население города и его производственно-промышленный комплекс. Максимальная тепловая мощность – 1002 ГКал/час.

Культура 
Сеть учреждений культуры города и поселков включает в себя 5 клубных государственных казенных предприятия: ЦДК «Горняк», «Театр эстрады» при ЦДК «Горняк», «Дом дружбы и творчества», ДК п. Аксу, ДК «Горняк» п. Шантобе, ДК «Рауан» п. Бестобе;

2 клуба: клуб села Изобильный; клуб посёлка Заводской.

2 коммунальных государственных учреждения:

КГУ «Централизованная библиотечная система», включающая 12 библиотек; из них 2 — городские, 6 — сельские, 4 — поселковые;

КГУ «Учебно-методический центр города Степногорска»

Историко-краеведческий музей.

Средства массовой информации 
 Радио

Известный комик, родом из Степногорска: Нурлан Сабуров, многократно упоминал о своём происхождении, чем гордятся большинство жителей этого города. Летом 2021 года Нурлан услышал своих земляков и поддержал их в протесте против строительства предприятия по утилизации промышленных отходов. После обращения жителей комик опубликовал сторис в своем Instagram. «Мы, Степногорск, против ПХД», — написал он, выступив как посредник между народом и властями, осветив всё в СМИ. Позже обращение прокомментировали в акимате. Здесь пояснили, что проект строительства комплекса рассматривался на общественных слушаниях. Но из-за выявленных нарушений и с учетом мнения населения в его реализации будет отказано.

Здравоохранение 
В городе медицинскую помощь оказывают: Степногорская центральная городская больница мощностью 307 коек, Степногорская городская поликлиника мощностью 1136 посещений в смену, Степногорская региональная психиатрическая больница мощностью 175 коек.

Образование 
В городе действуют 17 дошкольных учреждений с охватом 2824 детей. Детских садов — 9, в том числе частных — 3. В городе и посёлках функционируют 22 общеобразовательные школы (19 — средних, 2 — основных, 1 — начальных школ). В том числе — КГУ «Областная специализированная школа-интернат № 4 для одарённых детей «Болашак».
А также есть 9 школа имени Екатерины Костровой.

Сеть дополнительного образования представлена Детской музыкальной школой, Детской художественной школой, Детским юношеским клубом «Батыр», Учебно-производственным комбинатом.

Спорт 
На территории города имеются 124 спортивных объекта, в том числе:

1 — Дворец Спорта, стадион и теннисный корт, 3 — плавательных бассейна, 6 — встроенных спортивных залов, 9 — хоккейных кортов, 31 — спортивных зала, 64 — спортивно-плоскостных сооружений, спортивные комплексы, лыжные базы, стрелковые тиры и боулинг.

В городе имеются спортивные базы:

— Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва им. Богенбай батыра (8 видов спорта: бокс, дзюдо, вольная борьба, греко-римская борьба, тяжелая атлетика, биатлон, плавание, лыжные гонки).

— Детско-юношеская спортивная школа (11 видов спорта: баскетбол, бокс, вольная борьба, футбол, дзюдо, художественная гимнастика, тяжелая атлетика, Президентское многоборье, + инвалидный спорт, биатлон, плавание).

— Детско-юношеский клуб «Батыр» (15 видов спорта: плавание, футбол, баскетбол, вольная борьба, қазақ күресі, хоккей, волейбол, Президентское многоборье, военное — прикладное многоборье, атлетическая гимнастика, настольный теннис, шашки, шахматы, тоғыз-құмалақ, асық ату).

— ДЮСШ Шантобе (6 видов спорта: баскетбол, бокс, волейбол, футбол, лыжные гонки, Президентское многоборье).

Религия 
На территории, которая находится в административном подчинении города Степногорска, действуют 11 зарегистрированных религиозных объединений. Исламского вероисповедания — 4, православного — 2, католического — 1, протестантского — 4.

Русская православная церковь

Степногорск административно относится к Восточному благочинию Кокшетауской и Акмолинской епархии Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви (МП). В собственно городе Степногорске действует православный храм священномученика Елевферия Римского (Степногорск, 7 мкр., здание 18). В находящемся в административном подчинении города Степногорска посёлке Шантобе действует храм святого великомученика Пантелеимона (пос. Шантобе, ул.  Ыбырай Алтынсарин (бывш. М. Горького), дом 9).

Римско-католическая церковь

Католичество на территории города Степногорск административно относится к Кокшетаускому деканату Архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане.
 религиозное объединение «Римско-католический приход Матери Божьей Фатимской»

Главы

Председатели городского исполнительного комитета 
 
 Серов, Арсений Иванович в июне 1964 года — до января 1969 года
 Федосеев, Владимир Михайлович 1969—1976
 Рамут, Вилнис Робертович 1976 по 1980 гг.
 Сейтембетов, Султан Козданович 1980—1988
 Рутковский, Фёдор Иванович 31 марта 1988 года — 1992/1993

Акимы 
 Койшибаев, Марат Советович С февраля 1992 по 1999 год
 Денинг, Николай Яковлевич (10.1999-04.2004);
 Джанабергенов, Кайрат Мырзаханович 6 апреля 2004—2005
 Смаилов Жанболат Амангельдинович (02.2005-05.2008);
 Никишов, Андрей Николаевич с марта 2008 по август 2012 года
 Такамбаев Муратбек Шамилович (01.08.2012-05.2015);
 Кумпекеев, Ануар Каиргельдыевич С мая 2015 по август 2018
 Баяхметов Еркебулан Еркешевич (с 09.2018 -10.2021) 
Каиржанов Алпысбай Куандыкович (с 10.2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт акимата города Степногорск
 Карта, фотографии и панорамы Степногорска

Обогащение руды молибдена
Биологическое оружие
 
ЗАТО